Paul Caron peut désigner :
 Paul Caron (1900-1988), homme politique français, député MRP du Pas-de-Calais (1946-1951) ;
 Paul Caron (1921-2012), homme politique français, sénateur de la Seine-Maritime (1986-1995).

Voir aussi
 Paul Carron de La Carrière (1852-1915), homme politique français.